Фирм (Firmus) е име на:

 Марк Корнелий Фирм, curator aquarum, работил с Авъл Дидий Гал 38-49 г. на акведуктите Марция, Тепула и Юлия
 Публий Пазидиен Фирм, суфектконсул 65 г.
 Луций Пазидиен Фирм, суфектконсул 75 г.
 Гай Петилий Фирм, офицер, военен трибун, внук на император Веспасиан
 Плотий Фирм, баща на суфектконсула от 84 г.
 Гай Тулий Капитон Помпониан Плотий Фирм, суфектконсул 84 г.
 Тит Сетидий Фирм, суфектконсул 112 г.
 Сатурий Фирм, суфектконсул 148 г.
 Фирм (Египет) (Фирм I), в съюз със Зенобия, римски император-узурпатор 273 г. в Александрия
 Фирм (Африка) (Фирм II), римски император-узурпатор в Северна Африка 372-375 г.